Stowaway – cortometraggio del 1904 diretto da James Williamson
Stowaway – film del 1932 diretto da Phil Whitman
 Cin Cin (Stowaway) – film del 1936 diretto da William A. Seiter
Stowaway – film del 1975 diretto da Marvin B. Panganiban
Stowaway – cortometraggio del 2014 diretto da Maddy Bethard